Любенов може да се отнася за:
 Васил Любенов (1896 – ?), български генерал
 Владо Любенов (р. 1961), български писател
 Георги Любенов, няколко души с това име
 Димитър Любенов (1835 – 1879), български общественик
 Йосиф Любенов (1846 – 1909), български лекар и писател
 Любомир Любенов, няколко души с това име
 Мартин Любенов (р. 1976), български музикант
 Милен Любенов (р. 1978), български политолог
 Петър Любенов (1816 – 1905), български фолклорист